Агрокультура — совокупность некоторых культурных растений.

название населённых пунктов
 Агрокультура — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Агрокультура — посёлок в Чистопольском районе Татарстана.